Marcoux puede referirse a: 

 Marcoux, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Marcoux, comuna francesa situada en Loira.